Hirschauer ist der Familienname folgender Personen:

 André Auguste Edouard Hirschauer (1857–1943), französischer Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Balthasar Hirschauer († 1508), von 1496 bis 1508 Reichsprälat und Propst des Klosterstifts Berchtesgaden
 Friedrich Hirschauer (1883–1979), deutscher General
 Gerd Hirschauer (1928–2007), deutscher Publizist
 Stefan Hirschauer (* 1960), deutscher Soziologe
 Xaver Hirschauer (1888–1969), deutscher Politiker, Mitglied des Bayerischen Landtags